Malherbe [malerb] je francouzské příjmení:

 Didier Malherbe (* 1943), francouzský saxofonista a flétnista
 François de Malherbe (1555–1628), francouzský básník, literární kritik a překladatel

podobné jméno
 Malesherbes (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Afrikánská příjmení